Особенная дружба (книга, 1943)
 Особенная дружба (фильм, 1964)